В парному розряді жіночого тенісного турніру Barcelona Ladies Open 1985,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Петра Деліс і Пат Медрадо виграли титул, у фіналі перемігши пару Пенні Барг і Адріана Віллагран 6–1, 6–0.

Сіяні пари 

 Марселла Мескер /  Ева Пфафф (1-ше коло)
 Лаура Аррая /  Emilse Raponi (чвертьфінал)

 Петра Губер /  Вірджинія Рузічі (1-ше коло)
 Джеймі Голдер /  Вікі Нелсон (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Barcelona Ladies Open